St. Claude är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Manitoba, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. St. Claude ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Lac à Parker.

Terrängen runt St. Claude är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om St. Claude. Runt St. Claude är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt St. Claude består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Manitoba